Теорема Гёделя может означать одну из следующих теорем, доказанных Куртом Гёделем:
 Теорема Гёделя о компактности
 Теорема Гёделя о неполноте и вторая теорема Гёделя
 Теорема Гёделя о полноте